Les Mendips ou Mendip Hills sont un groupe de collines du Somerset, en Angleterre.

Mendips peut faire référence à : 
 251 Menlove Avenue ou Mendips, la maison d'enfance de John Lennon
 , un site de sport automobile dans les Mendip Hills dans le Somerset, en Angleterre

Voir aussi 

 Mendip